Taulusaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Taulusaari (ö i Norra Savolax),  (0 ha)
2. Taulusaari (ö i Enare träsk, Enare), ö, Lappland, Norra Lappland,  (9 ha)
3. Taulusaari (ö i Lappland, Norra Lappland, lat 68,80, long 27,65),  (0 ha)
4. Taulusaari (ö i Lappland, Norra Lappland, lat 69,13, long 27,92),  (1 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar